Morten Olsen har flere betydninger:

 Morten Olsen (født 1949) – dansk fodboldspiller og -træner
 Morten Olsen (komponist) (født 1961) – dansk komponist
 Morten Olsen (håndboldspiller) (født 1984) – dansk håndboldspiller